Хоэнфельде:

Хоэнфельде (Плён) - посёлок в Германии
Хоэнфельде (Штормарн) - посёлок в Германии